Урава Ред Даймондс (яп. 浦和レッドダイヤモンズ Урава Реддо Даіямонзу) — японський футбольний клуб з міста Сайтама.
 Рашден енд Даймондс, ФК «Рашден енд Даймондс» (англ. Rushden & Diamonds Football Club) — колишній англійський футбольний клуб з міста Іртлінгборо.